Дымовка — топоним.

 Дымовка — река в Финляндии и России.
 Дымовка — упразднённое село в Джанкойском районе Крыма.

См. также 
 Дымов
 Легкодымовка 1-я
 Легкодымовка 2-я